Сингл се може односити на:
 Сингл (музика) као песму издату на синглици, диску или касети, односно не на музичком албуму
 Сингл (тенис), појам у тенису